Анфе́р ( — ад; d’enfer [д’анфер] — адский; адская) — термин французского происхождения.

 Бульвар д’Анфер (boulevard d’Enfer) — ныне парижский бульвар Распай ().
 Застава д’Анфер () — бывшая городская застава парижской стены генеральных откупщиков на месте нынешней площади Данфер-Рошро (; XIV округ).
 Улица д’Анфер () — в центре французского города Нанта.
 Библиотечный «Анфер» () — закрытые фонды библиотеки, не доступные общественности по политическим, правовым или моральным причинам; в СССР — Спецхран .

См. также 
 «Встреча в пассаже д’Анфер» (Rendez-vous passage d’Enfer, 2008; рус. перевод Е. Сергеевой; 2012) — книга двух французских сестёр, пишущих под псевдонимом Клод Изнер.
 Данфер-Рошро, Пьер (1823—1878) — французский полковник, в честь которого названы площадь и улица в Париже.
 Ад (значения)